Een departement van Colombia, zie Guainía (departement)
 Een rivier in Colombia, zie Guainía (rivier)